Список людей на почтовых марках Гавайев охватывает период с 1851 по 1899 год, когда Гавайи выпускали собственные почтовые марки (в настоящее время там в обращении находятся почтовые марки США).

Перечень 
На гавайских марках встречаются изображения следующих людей, связанных с историей Королевства Гавайи и последующих самостоятельных гавайских администраций (в хронологической последовательности и в порядке выхода первой марки с портретом данной персоны):
 Король Камеамеа III (), 1853.
 Король Камеамеа IV (), 1861.
 Король Камеамеа V (), 1866.
 Принцесса Виктория Кухина-нуи Гавайская (), 1871.
 Губернатор Матео Кекуанаоа (), 1871.
 Король Калакауа, 1875.
 Принц Уильям Питт Лелейооку (), 1875.
 Принцесса Мирам Кекаулуои Ликелике (), 1882.
 Королева Эстер Капиолани (), 1882.
 Король Камеамеа I, 1883.
 Король Уильям Чарльз Луналило, 1883.
 Королева Эмма Калелеоналани Наокинаэа (), 1883.
 Королева Лидия Камакаокинаэа Лилиуокалани, 1891.
 Президент Сэнфорд Доул, 1894.
 Политик Лоррин Эндрюс Терстон (), 1896.

Прочее 
На одной из фискальных марок Гавайев можно найти портрет короля Камеамеа I. В частности, он был запечатлён на фискальной марке 1897 года, номиналом в 1 доллар.

Изображения личностей, имеющих прямое отношение к Гавайям и гавайской истории, появлялись позднее на почтовых марках США, как, например, памятник королю Камеамеа I () на американской марке 1937 года.

См. также 
 Гавайское филателистическое общество
 История Гавайских островов
 История почты и почтовых марок Гавайев
 
 Тематическая филателия

Примечания

Ссылки 

 
 

Почтовые марки Гавайев
Людей на почтовых марках
Гавайи